Biografies: Chester Bennington, cantant de rock estatunidenc.
 Geografia:
 Bennington (Kansas)
 Bennington (Oklahoma)
 Bennington (Nebraska)
 Bennington (Nova Hampshire)
 Bennington (Vermont)